Charles A. Woolley (1834–1922) – australijski fotograf
 Charles Leonard Woolley (1880–1960) – – brytyjski archeolog, odkrywca Grobów Królewskich z Ur
 Charles Woolley (1893–1981) – brytyjski urzędnik kolonialny, gubernator Jamajki, Cypru oraz Gujany Brytyjskiej
 Charles Woolley – nowozelandzki rugbysta